Kuulik bezeichnet:
 Kuulik (Bucht, Kuullip Paarlersua), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kuulik (Bucht, Niaqunngunaq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kuulik (Fjord), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuulik (Fluss), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kuulik (See), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kuulik (Sund), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland